Bèlgica: Rouvroy (Bèlgica) és un municipi de la província de Luxemburg (Valònia)
 França:
 Rouvroy (Aisne) és un municipi de l'Aisne
 Rouvroy (Pas de Calais) és un municipi del Pas de Calais
 Rouvroy-en-Santerre és un municipi del Somme
 Rouvroy-les-Merles és un municipi de l'Oise
 Rouvroy-Ripont és un municipi del Marne
 Rouvroy-sur-Audry és un municipi de les Ardenes
 Rouvroy-sur-Marne és un municipi de l'Alt Marne
 Rouvroy-sur-Serre és un municipi de l'Aisne
 Rouvrois-sur-Meuse és un municipi del Mosa
 Rouvrois-sur-Othain és un municipi del Mosa

Vegeu també 
 Rouvray
 Rouvres